English Manor ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 English Manor (Maryland), im Montgomery County
 English Manor (Pennsylvania), im Dauphin County
 English Manor (Utah), im Weber County